Fredrikstad FK is een Noorse voetbalvereniging uit Fredrikstad, een stad in de provincie Viken. In de volksmond wordt de club afgekort met FFK. De traditionele kleuren zijn rood-wit.

Geschiedenis 
Fredikstad FK is de oudste voetbalvereniging in Noorwegen. Weliswaar werd Viking FK al eerder opgericht, maar FFK was vanaf de oprichting, op 7 april 1903, puur en alleen een voetbalvereniging.

De ploeg heeft een rijke traditie waarin negenmaal de landstitel werd gehaald en elfmaal de Noorse beker werd gewonnen. De laatste titel dateert van 1961. Hierna heeft de club een lange periode van neergang gekend, waarbij in 1984 degradatie volgde naar de 2. divisjon. Pas in 2003 wist Fredrikstad weer te promoveren naar de Eliteserien. In 2009 degradeerde de club, na 0-3-verlies tegen Sarpsborg 08 FF in de play-offs, naar de 1. divisjon. In de play-offs van 2010 kon Fredrikstad FK Hønefoss BK verslaan en daardoor terug naar de Eliteserien promoveren. Twee jaar later degradeerde de club toch weer naar de tweede klasse.

In 2017 viel FFK zelfs terug naar de 2. divisjon; onder leiding van trainer-coach Bjørn Petter Ingebretsen eindigde de club op de veertiende plaats in de 1. divisjon, waarna in de play-offs promotie/degradatie over twee duels verloren werd van Notodden FK. Op de 0-0 op eigen veld volgde op 18 november een 5-3 nederlaag bij de club uit de provincie Vestfold og Telemark. Het door het coronavirus geteisterde seizoen 2020 werd afgesloten met het kampioenschap, waardoor Fredrikstad FK opnieuw in de 1. divisjon zou uitkomen.

Erelijst
Landskampioen
 1938, 1939, 1949, 1951, 1952, 1954, 1957, 1960, 1961
Beker van Noorwegen
 1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1950, 1957, 1961, 1966, 1984, 2006

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Fredrikstad FK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

  Tarik Elyounoussi
  Miikka Multaharju
  Raio Piiroja
  Rami Shaaban

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Fredrikstad FK uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden zijn Roar Johansen en Raio Piiroja degenen met de meeste interlands achter hun naam. Beiden kwamens als speler van Fredrikstad FK in totaal 61 keer uit voor respectievelijk het Noorse en het Estische nationale elftal.

Trainer-coaches
  Erik Holmberg (1956–1957)
  Bjørn Spydevold (1966–1967)
  Knut Torbjørn Eggen (2002–2006)
  Jan Halvor Halvorsen (2016)

Externe link
 Officiële website

Fredrikstad
Noorse voetbalclub
Sport in Viken